Lemos ist der Familienname folgender Personen:

 Caetano de Lemos Telo de Meneses (1739–1795), portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Carlos Lemos (* 1988), kolumbianischer Leichtathlet
 César Augusto da Silva Lemos (* 1945), brasilianischer Fußballspieler, siehe César Maluco
 Damián Lemos (* 1990), argentinischer Schachspieler
 Daniel Lemos (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Domingos Lopes Lemos, osttimoresischer Politiker
 Fernando Lemos (1926–2019), portugiesisch-brasilianischer Künstler
 Francisco Lemos (* 1939), portugiesischer Badmintonspieler
 Francisco Gil de Taboada y Lemos (1733–1810), Vizekönig von Neugranada und Peru, spanischer Marineminister
 Gaspar de Lemos (15./16. Jahrhundert), portugiesischer Seefahrer und Entdecker
 Henriette de Lemos (1767–1864), Berliner Salonnière, nach ihrer Hochzeit bekannt als Henriette Herz
 Joaquín Lemos (* 1994), uruguayischer Fußballspieler

 Kalliopi Lemos (* 1951), griechische Bildhauerin, Malerin und Installationskünstlerin
 Lola Lemos (1913–2009), spanische Schauspielerin
 Lope de Ulloa y Lemos (1572–1620), spanischer Soldat, der das Amt des Gouverneurs von Chile übernahm
 Maria de Lurdes de Almeida Lemos (1926–2008), portugiesische Schauspielerin, siehe Milú
 Mário Lemos Pires (1930–2009), letzter Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Matías Lemos (* 1991), uruguayischer Gewichtheber
 Mauricio Lemos (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Óscar de Lemos (1906–1954), portugiesischer Schauspieler
 Pablo Lemos (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Richie Lemos (1920–2004), US-amerikanischer Boxer
 Rodrigo Lemos (* 1973), uruguayischer Fußballspieler
 Sandra Lemos (* 1989), kolumbianische Kugelstoßerin
 Veneranda Lemos Martins, osttimoresische Politikerin
 Yubert Lemos (* 1962), uruguayischer Fußballspieler
Geografisches:
 Lemos (São Tomé), Gemeinde